Mouzieys est le nom de deux anciennes communes françaises du Tarn :
 Mouzieys, intégrée depuis 1810 à Mouzieys-Panens
 Mouzieys, intégrée depuis 1833 à Mouzieys-Teulet

Homonymie de toponyme
Ancien nom de commune dans le Tarn